Miasta w USA:
 Weare – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
Gminy w USA:
 Weare (ang. Weare Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Weare (ang. Weare Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
W Wielkiej Brytanii:
 Weare – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)